EEVA steht für:
 Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu, digitale Textsammlung älterer Literatur Estlands; siehe EEVA (Textsammlung)
 Elektronenenergieverlustanalyse, ältere Bezeichnung der Elektronenenergieverlustspektroskopie

Siehe auch:
 Eva

Abkürzung